Sieber peut faire référence à :

Patronyme 

 Al Sieber (1843-1907), personnalité germano-américaine ;
 Björn Sieber (1989-2012), skieur alpin autrichien ;
 Christoph Sieber (1971-), skipper autrichien ;
 Fiona Sieber (2000-), joueuse d'échecs allemande ;
 Franz Wilhelm Sieber (1789-1844), botaniste autrichien ;
 Guido Sieber (1963-), illustrateur et auteur de bande dessinée allemand ;
 Henri Sieber (1804-1882), négociant et industriel français d'origine suisse ;
 Jean-Georges Sieber (1738-1822), éditeur de musique français d'origine allemande ;
 Josef Sieber (1900-1962), acteur allemand ;
 Lothar Sieber (1922-1945), aviateur allemand ;
 Rudolf Sieber (1897-1976), réalisateur américain d'origine allemande.

Toponyme 

 Sieber, quartier de la ville allemande Herzberg am Harz.